Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1936 года прошёл 1—2 февраля 1936 года в Стокгольме (Швеция). В нём приняли участие 15 спортсменок из 7 стран, которые соревновались на дистанциях 500, 1000, 3000 и 5000 метров. На заключительную дистанцию были отобраны 10 спортсменок по итогам 3 дистанций. Считается первым официальным чемпионатом мира.

Результаты

Итоговое положение 

 WR — мировой рекорд
 nf — не закончила дистанцию
 nc — не отобралась на заключительную дистанцию

Ссылки 
  Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1936 года
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Чемпионаты мира в Швеции